Camaro kan betekenen:
 Chevrolet Camaro, een type auto
 Johnny Camaro, een pseudoniem van Alfred Lagarde.